До танків Leopard можна віднести один з чотирьох танків:

 VK 1602 Leopard — німецький експериментальний танк, розроблений у 1942, який ніколи не випускався серійно;
 Leopard 1 — німецький танк, представлений у 1965;
 Leopard 2 — німецький танк, представлений у 1979, наступник Leopard 1;
 Leopard 2E — іспанська версія танка Leopard 2.

Leopard